Léon Droucker (1867-1944), sculpteur français d'origine lituanienne ;
 Sandra Droucker (1876-1944), pianiste, compositrice et pédagogue russe.